lider – pojęcie z zakresu psychologii
 lider rynkowy
 lider uwielbienia
 Lider – model autobusu marki Autosan
 lider – duży niszczyciel
 lider – Izby Reprezentantów
 lider – początkowa część wyładowania atmosferycznego (pioruna)
 Lider – polski zespół muzyczny disco polo